Butyn je souhrnný název pro dva izomerní uhlovodíky:
 1-butyn (ethylacetylen)
 2-butyn (dimethylacetylen)